С момента возникновения в 1949 году в Формуле-1 применялись различные двигатели.

История

1949—1953 
В этот период команды могли использовать атмосферные двигатели объёмом 4,5 л, либо двигатели с нагнетателем объёмом до 1,5 литров. Мощность достигала 425 л.с. (317 кВт).
 Alta Р4 1,5 л (с механическим нагнетателем)
 Alfa-Romeo Р8 1,5 л (с механическим нагнетателем)
 Bristol Р6 2,0 L
 BRM V16 1,5 л (с механическим нагнетателем)
 ERA Р6 1,5 л (с турбонагнетателем)
 Ferrari Р4 2,0 л (F2), V12 1,5 л (с механическим нагнетателем), V12 2,0 л (F2) и V12 4,5 л
 Lea-Francis Р4 2,0 л (F2)
 Maserati Р4 1,5 л (с механическим нагнетателем) and Р6 2,0 л (F2)
 O.S.C.A. V12 4,5 л
 Simca-Gordini Р4 1,5 л (с механическим нагнетателем)
 Talbot-Lago Р6 4,5 л

1954—1960 
Объём двигателей был понижен до 2,5 л для атмосферных и до 750 см³ для компрессорных. Но ни одна из команд не стала использовать двигатели с нагнетателем. В Формуле-2 тогда использовались 2-литровые двигатели. Это давало возможность не проектировать новые двигатели, а просто увеличить объём старых моторов.
 Alta Р4 2,5 л
 Aston Martin Р6 2,5 л
 BRM Р4 2,5 л
 Coventry Climax Р4 2,0 л и Р4 2,5 л
 Ferrari Р4 2,5 л и V6 2,5 л
 Lancia V8 2,5 л (после ухода Lancia из Формулы-1 эти двигатели использовали в Ferrari)
 Maserati Р4 2,5 л,Р6 2,5 л и V12 2,5 л
 Mercedes Р4 2,5 л
 Offenhauser Р4 1,7 л
 Scarab Р4 2,5 л (разработан Offenhauser)
 Vanwall Р4 2,5 л

1961—1965 
В 1961 были вновь изменены требования к двигателям. Теперь можно было использовать только атмосферные двигатели объёмом 1,5 литра. Мощность колебалась от 150 до 225 л.с.
 ATS V8 1,5 л
 BRM V8 1,5 л
 Coventry Climax Р4 1,5 л, V8 1,5 л и H16 1,5 л (никогда не участвовал в гонках)
 Ford Р4 1,5 л
 Ferrari V6 1,5 л, V8 1,5 л и H12 1,5 л
 Honda V12 1,5 л
 Porsche H4 1,5 л и H8 1,5 л (оба воздушного охлаждения)
 Maserati Р4 1,5 л и V12 1,5 л (никогда не участвовал в гонках)

1966—1986 
В 1966 вступили в силу новые правила. Объём двигателей увеличили до 3,0 л для атмосферных и 1,5 л для двигателей с нагнетателем. Это вызвало недовольство многих команд. В 1966 Coventry Climax, чьи 1,5 литровые моторы использовали многие команды была куплена компанией Jaguar. Поставки двигателей для команд Формулы-1 были прекращены. Командам пришлось искать новых поставщиков. Так Cooper перешли на двигатели Maserati, устаревшей конструкции. Brabham обратились к австралийской Repco, а Lotus заключили договор с BRM о поставках двигателя BRM-75. В 1967 появился серийно выпускаемый Cosworth DFV, что позволило принять участие в чемпионате мира небольшим производителям. В 1977 появился турбированный двигатель Renault-Gordini V6 Turbo. Мощность двигателей была от 390 до 500 л.с., а для турбированных от 500 до 900 л.с. в гонке и до 1000 л.с. во время квалификации. Также регламент 1966 года допускал роторно-поршневые и газотурбинные двигатели, с любыми параметрами. Роторно-поршневые так и не появились, а газотурбинный турбовальный двигатель стоял на Lotus 56B, но показал свою несостоятельность из-за высокого расхода топлива и турболага.
 Alfa Romeo V8 1,5 л Turbo, V8 3,0 л, Оппозитный-12 3,0 л и V12 3,0 л
 BMW M12 Р4 1,5 л Turbo
 BRM H16 3,0 л и V12 3,0 л
 Coventry Climax V8 3,0 л
 Ferrari V6 1,5 л Turbo, V12 3,0 л and H12 3,0 л
 Ford V6 1,5 л Turbo и V8 3,0 л
 Ford Cosworth DFV V8 3,0 л и DFY V8 3,0 л
 Hart Р4 1,5 л Turbo
 Honda V12 3,0 л, V8 3,0 л воздушного охлаждения и V6 1,5 л Turbo
 Maserati V12 3,0 л
 Matra V12 3,0 л
 Motori Moderni V6 1,5 л Turbo
 Repco V8 3,0 л
 Renault Gordini V8 (никогда не участвовал в гонках) 3,0 л and Gordini V6 1,5 л Turbo
 Serenissima V8 3,0 л
 TAG-Porsche V6 1,5 л Turbo
 Tecno H12 3,0 л
 Weslake V12 3,0 л
 Zakspeed Р4 1,5 л Turbo

1987—1988 
Мощности турбомоторов постоянно росли, снижая безопасность гонок. Поэтому FIA приняла решение ограничить давление наддува до 4 атм в квалификации и увеличить максимальный объём атмосферных двигателей до 3,5 литров. Команды March, Lola, Tyrrell, AGF и Coloni использовали атмосферный двигатель Ford Cosworth DFZ 3,5 L V8 мощностью 575 л.с.
В 1988 году давление наддува снизили до 2,5 атм, но доминирование турбомоторов продолжилось.
 Alfa-Romeo 890T V8 1,5 л Turbo 700 л.с., 415/85T V8 1,5 л Turbo
 BMW M12/13 Р4 Turbo 1,5 л 850 л.с.
 Ferrari V12
 FordCosworth TEC-F1 Ford GBA V6 1,5 л Turbo 850—1000 л.с., DFZ V8 3,5 л 575 л.с. (1987) и 858 л.с. (1988), DFR V8 3,5 л 585 л.с.
 Honda RA 167 E V6 1,5 л Turbo 850/1000 л.с., RA 168 E V6 1,5 л Turbo 650 л.с.
 Judd CV V8 3,5 л 600 л.с.
 Megatron M12/13 Р4 Turbo 1,5 л 920 л.с. (1987) и 650 л.с. (1988)
 Motori Moderni V6 1,5 л Turbo 800 л.с.
 TAG-Porsche TTE-P01 V6 1,5 л Turbo 850 л.с.
 Zakspeed Р4 Turbo 1,5 л 800 л.с.

1989—1994 
В 1989 турбированные двигатели полностью запретили. Конец турбоэры позволил прийти в Формулу-1 новым поставщикам двигателей таким, как Yamaha и Lamborghini. После двухлетнего отсутствия вернулись Renault.
 Ferrari 65° V12 620—715 л.с.
 Ford Cosworth DFR 90° V8 595 (1989) и 620 л.с. (1990), HB V8 615—730 л.с., Zetec-R ECA V8 750 л.с.
 Hart 1035 V10
 Honda RA 675—710 л.с.
 Ilmor 72° V10 680—765 л.с.
 Judd EV 72° V8 640 л.с. при 12500 об/мин и GV 72° V10 750 л.с. при 13500 об/мин
 Lamborghini L3512 80° V12 700 л.с.
 Life F35 60° W12 650 л.с. при 12500 об/мин
 Mugen-Honda MF V10
 Peugeot V10 A4 700 л.с. и A6 760 л.с.
 Porsche V12 3,5 680 л.с. при 13000 об/мин
 Renault RS V10 600—790 л.с.
 Subaru F12 (никогда не участвовал в гонках)
 Yamaha OX V8 (1989), OX 99 72° V10 660 л.с. и OX 10A 72° V10 до 750 л.с.

1995—2004 
С 1995 по 1997 моторы Renault трижды выиграли кубок конструкторов и чемпионат мира. В 1995-м максимальный объём двигателя сократили с 3,5-х литров до 3-х. В 1998 и 1999 чемпионом мира стал Мика Хаккинен на McLaren с мотором Mercedes. С 1999 по 2004 кубок конструкторов завоёвывали только Ferrari. С 2000 года Williams перешли на двигатели BMW. После 2000-го года в регламенте появился пункт, разрешающий использовать только моторы конфигурации V10, из-за чего на год отложился дебют команды Тойота, планировавших дебютировать с двигателем V12.
 Acer 90° V10 800 л.с. при 16200 об/мин
 Arrows C 72° V10 700 л.с. при 15000 об/мин (1998), A20E 72° V10 715 л.с. при 15000 об/мин (1999)
 Asiatech V10 001 (2001) и AT02 (2002) 800 л.с.
 BMW V10 800—900 л.с.
 European 72° V10 790 л.с. при 16200 об/мин
 Ferrari 65°,Tipo V12 750 л.с.
 Ferrari Tipo V10 600—880 л.с.
 Fondmetal RV10 770 л.с. при 15800 об/мин
 Ford Cosworth ED V8 630—705 л.с. (1995—1998), Zetec-R V10 790 л.с. (1996—1999), CR V10 700—840 л.с.
 Hart 830 V8 (1995—1996), 830 AV 7 680 л.с. при 13100 об/мин (1997)
 Honda RA 675—710 л.с.
 Mecachrome GC37-01 (Renault RS9) 71° V10 775 л.с. при 15600 об/мин (1998)
 Mercedes FO 110 690—870 л.с.
 Mugen-Honda MF-301 V10 600—770 л.с.
 Peugeot V10 760—800 л.с.
 Petronas V10 760—870 л.с.
 Playlife V10 750—780 л.с.
 Renault RS V10 750—820 л.с.
 Supertec V10 FB01 (1999) и FB02 (2000) 780 л.с.
 Toyota RVX 90° V10 830—880 л.с.
 Yamaha OX 10C 72° V10 680 л.с. (1995), OX 11A 72° V10 690 и 700 л.с. (1996 и 1997)

2005 
В 2005 году команды должны были использовать двигатели V10 объёмом 3 литра, имеющие не более 5 клапанов на цилиндр.
 BMW P84/5 935 л.с.
 Cosworth TJ 2005 900 л.с. при 18300 об/мин
 Ferrari Tipo 053 880 л.с. и 055
 Honda RA 005 E 900 л.с. при 18500 об/мин
 Mercedes FO 110R 920 л.с.
 Petronas 05A (Ferrari Tipo 053)
 Renault RS25 950 л.с.
 Toyota RVX-05 90° 900 л.с. при 19000 об/мин

2006 
В 2006 объём двигателя снизили до 2,4 литра, а количество цилиндров до 8. Диаметр цилиндра должен был быть не более 98 мм, а ход поршня не менее 37 мм. Системы предварительного охлаждения воздуха запрещены. Также запрещено подавать в двигатель что-либо, кроме воздуха и горючего. Впуск и выпуск изменяемой геометрии также запрещены. Каждый цилиндр может иметь только одну форсунку для впрыска топлива и только одну свечу зажигания. Естественно двигатель должен был быть атмосферным и иметь вес не менее 95 кг. Также для команд разрешили на 2006 и 2007 год использовать старые двигатели V10 с ограничением числа оборотов. Блок цилиндров и картер двигателя должны быть выполнены из сплавов алюминия. Коленвал и распредвалы должны быть сделаны из стали или чугуна. Толкатели клапанов должны быть выполнены из сплавов алюминия, а сами клапаны — из сплавов на основе железа, никеля, кобальта или титана. Использование карбона и композитных материалов при производстве блока цилиндров, головки блока и клапанов запрещено. Это привело к снижению мощности по сравнению с 3-литровыми двигателями на 20%.
 BMW P86 760 л.с.
 Cosworth TJ 2006 V10 ограничение 16700 об/мин и CA 2006 V8
 Ferrari Tipo 056 735 л.с.
 Honda RA 806 E 760 л.с. при 19000 об/мин
 Mercedes FO 128S 760 л.с.
 Renault RS26 735 л.с. (750 л.с. в версии B)
 Toyota RVX-06 760 л.с. при 19000 об/мин

2007—2008 
Чтобы снизить затраты команд в 2007 и 2008 году регламент не стали менять. Было только введено ограничение числа оборотов до 19000.

2009 
В 2009 разрешено использовать такие же двигатели 2008 с ограничением по числу оборотов 18000. Также командам разрешено использовать систему KERS.

2010 
В 2010 в формулу-1 вернулась компания Cosworth.
 Cosworth CA2010 V8 (AT&T WilliamsF1, Lotus Racing, HRT F1 Team, Virgin Racing)
 Ferrari Tipo 056 (Scuderia Ferrari Marlboro, Scuderia Toro Rosso)
 Mercedes FO 108X (Vodafone McLaren Mercedes, Mercedes GP Petronas, Force India F1 Team)
 Renault RS27-2010 (Renault F1 Team, Red Bull Racing)

2011 
В 2011 произошли небольшие изменения в поставщиках моторов для команд. От услуг Cosworth отказалась Team Lotus. Также со следующего сезона моторы Renault RS27 будет использовать и AT&T WilliamsF1.
 Cosworth CA2011 V8 (AT&T WilliamsF1, HRT F1 Team, Virgin Racing)
 Ferrari Tipo 056 (Scuderia Ferrari Marlboro, Scuderia Toro Rosso, Sauber F1 Team)
 Mercedes FO 108Y (Vodafone McLaren Mercedes, Mercedes GP Petronas, Force India F1 Team)
 Renault RS27-2011 (Lotus Renault GP, Red Bull Racing, Team Lotus)

2012 
 Cosworth CA2012 V8 (HRT F1 Team, Marussia F1 Team)
 Ferrari Tipo 056 (Scuderia Ferrari Marlboro, Scuderia Toro Rosso, Sauber F1 Team)
 Mercedes FO 108Y (Vodafone McLaren Mercedes, Mercedes GP Petronas, Force India F1 Team)
 Renault RS27-2012 (Lotus F1 Team, Red Bull Racing, Caterham F1 Team, AT&T WilliamsF1)

2013 
 Cosworth CA2013 2,4 V8 (Marussia F1 Team)
 Ferrari 056 2,4 V8 (Scuderia Ferrari, Scuderia Toro Rosso, Sauber F1 Team)
 Mercedes FO 108F 2,4 V8 (Vodafone McLaren Mercedes, Mercedes AMG Petronas, Force India F1 Team)
 Renault RS27 V8 (Lotus F1 Team, Red Bull Racing, Caterham F1 Team, AT&T WilliamsF1)

2014 
2014 год стал первым сезоном, в котором используются 1,6-литровые турбированные двигатели V6 с максимумом 15000 оборотов в минуту. Мощность снижена до 600 л.с.
 Ferrari 059/3 1,6 V6T (Scuderia Ferrari, Sauber F1 Team, Marussia F1 Team)
 Mercedes Hybrid PU106A 1,6 V6T (McLaren Mercedes, Mercedes AMG Petronas, Sahara Force India F1 Team, Williams Martini Racing)
 Renault Energy F1 1,6 V6T (Lotus F1 Team, Infiniti Red Bull Racing, Caterham F1 Team, Scuderia Toro Rosso)

Ссылки 
 Статистика по двигателям Формулы-1 на statsf1.com
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1, включая двигатели, на wildsoft.motorsport.com

Формула-1